

Diritto 
 Collegio – in diritto, pluralità di persone fisiche titolare di un organo o ufficio

Istruzione 
 Collegio – istituzione scolastica
 Collegio dei docenti – nelle scuole secondarie, organo costituito da insegnanti e preside

Politica 
 Collegio elettorale – l'insieme degli elettori di una determinata circoscrizione
 Collegio uninominale – elemento di un sistema elettorale maggioritario

Religione 
 Collegio – nel cristianesimo, istituzione analoga al capitolo
 Collegio cardinalizio – l'insieme dei cardinali della Chiesa cattolica

Altro 
 Collegio arbitrale – organo composto da arbitri che hanno il compito di derimere una vertenza
 Collegio sindacale – organo di controllo della gestione di società di capitali e cooperative
 Collegium – istituzione del diritto romano

Pagine correlate
Almo Collegio

Altri progetti